La stazione meteorologica di Fondaco Frustato è la stazione meteorologica di riferimento relativa all'omonima cittadina.

Medie climatiche ufficiali

Dati climatologici 1995-2017
In base alla media di riferimento (1995-2017), la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +11,4 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +28,2 °C.

Valori estremi

Temperature estreme mensili dal 1995 ad oggi
Nella tabella sottostante sono riportate le temperature massime e minime assolute mensili, stagionali ed annuali dal 1995 ad oggi, con il relativo anno in cui si queste si sono registrate. La massima assoluta del periodo esaminato di +44,6 °C risale al 27 ottobre 1999, mentre la minima assoluta di -1,1 °C appartiene al 30 novembre 2016.

Note 

Stazioni meteorologiche della provincia di Catanzaro